Matthew C. Perry (1794–1858) amerikai tengerésztiszt
 Matthew Perry (1969) amerikai színész